Margitta steht für:
 Margitta, eine Variante des weiblichen Vornamens Margarete
 Margitta, deutscher Name der Stadt Marghita im Kreis Bihor in Rumänien